Пошта — установа для транспортування вістей та дрібних товарів.

Пошта () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Чилібія.
 Пошта () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Топлічень.
 Пошта () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Гохор.
 Пошта () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Фрекецей.
 Пошта () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Бутуруджень.
 Пошта () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Черніка.
 Пошта-Веке — село у повіті Мехедінць в Румунії.
 Пошта-Елан — село у повіті Васлуй в Румунії.
 Пошта-Килнеу — село у повіті Бузеу в Румунії.
 Пошта-Килнеу — комуна у повіті Бузеу в Румунії.

Див. також 
 Поштамт
 Поштар (фільм, 1994)
 Пошта (телесеріал) — український телесеріал 2019 року.
 Пошта Вайомінга — американський вестерн 1950 року.
 Пошта Майдану — громадський проект.
 Пошта закоханих — американська кінокомедія 1914 року.

Багатозначні топоніми